Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Amy Frazier che ha battuto in finale Shinobu Asagoe 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (quarti di finale)

 María Vento-Kabchi (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (finale)
 Anca Barna (quarti di finale)
 Laura Granville (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2004